Gradovi u Rumunjskoj:
 Sântimbru (Alba, Rumunjska), županija Alba
 Sântimbru (Harghita, Rumunjska), županija Harghita